Коулскотт — английская фамилия. Известные носители:

 Коулскотт, Роберт (1925—2009) — американский художник.
 Коулскотт, Уоррингтон (1921—2018) — американский художник.